Baddou ist der Familienname folgender Personen:

 Abderrahmane Baddou (* 1925), marokkanischer Diplomat
 Yasmina Baddou (* 1962), marokkanische Politikerin